Thomas B. Barlow detto Tom (1896-1983), cestista statunitense
 Thomas Barlow (1845-1945), medico inglese
 Thomas Barlow (1608/9-1691), vescovo di Lincoln